Министерство связи Израиля (, «Мисрад ха-Текшорет») — одно из правительственных учреждений государства Израиль, ответственное за все аспекты израильских средств коммуникации и массовой информации, включая газеты, телевидение, радио, Интернет, телефон, почта и проч.

Сфера деятельности 
Министерство отвечает за:
 определение политики государства в области связи,
 развитие инфраструктуры связи,
 лицензирование и надзор за услугами связи,
 контроль за почтовой службой,
 политику в области контроля связи,
 установление цен и различные медиауслуги,
 управление частотами связи,
 контроль и надзор за услугами кабельного телевидения.

История 
После образования государства Израиль первым министром почты был назначен Мордехай Нурок из партии Мизрахи. Работая на этом посту, Нурок сформировал почтовую систему в Израиле, которая продолжала развиваться в течение 1950-х — 1970-х годов.

В четвёртом правительстве Нурок был заменён на депутата от партии Мизрахи Йосефа Бурга. В течение шести лет Бург управлял Министерством почты и укрепил почтовую систему. В восьмом правительстве пост министра перешёл к партии Мапам, и министром был назначен Исраэль Барзилай. Через год его сменил Биньямин Минтц из партии Агудат Исраэль, умерший во время пребывания на посту министра.

В 10—13-м правительствах министром почты были Элияху Сасон и Исраэль Йешаяху из блока Маарах. В 1969 году пост министра перешёл к Элимелеху Рималту из партии Гахал.

1 сентября 1970 года впервые министром связи был назначен Шимон Перес, который отвечал уже не только за почту, но и за услуги связи. Дальнейшие изменения в структуре Министерства привели на пост министра Аарона Узана.

Последующие смены в руководстве Министерством отображены в таблице ниже.

Список министров связи 
Список составлен на основании официальных данных правительства Израиля:

См. также 
 История почты и почтовых марок Израиля
 История радиовещания в Израиле
 .il

Примечания 

Организации, основанные в 1970 году
Израиль
Связь
Связь в Израиле
Почта Израиля